BFL peut désigner :
  Belgian Football League, l'ancien nom de la Belgian American Football League, une ligue réunissant les meilleurs clubs belges de football américain ;
 BFL CANADA (où BFL sont les initiales de son fondateur Barry F. Lorenzetti), l’une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d’assurance et de services conseils en avantages sociaux au Canada.